Een verkeersweg:
 N552 (België)
 N552 (Frankrijk)
 N552 (Nederland), zie Provinciale weg 552
 N-552 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing